

Germania 
 Schöndorf – comune del circondario di Treviri-Saarburg (Renania-Palatinato)
 Schöndorf – comune del circondario rurale di Saale-Orla-Kreis (Turingia)

Repubblica Ceca 
 Schöndorf, oggi Krásněves – comune della regione di Vysočina (distretto di Žďár nad Sázavou)

Romania 
 Schöndorf, oggi Frumuşeni – comune del distretto di Arad
 Schöndorf, oggi Suplac – comune del distretto di Mureș